Мужская национальная сборная ЮАР по софтболу — представляет ЮАР на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация софтбола ЮАР ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки

См. также 
 Женская сборная ЮАР по софтболу

ЮАР
Софтбол в ЮАР
Софтбол мужская